Kettering désigne notamment :

Toponymie 

 Kettering, une ville du Northamptonshire :
 Kettering, le district non métropolitain dont cette ville est le chef-lieu,
 Kettering, la circonscription électorale autour de cette ville.
 Kettering, une ville de l'Ohio, où l'on trouve :
 Le centre médical de Kettering,
 Le college des arts médicaux de Kettering.

Patronyme 
 Charles Franklin Kettering (1876-1948, un ingénieur américain.

Autres 
 L'université Kettering, situé à Flint dans le Michigan (USA).
 La foundation Kettering, fondation américaine destinée à la recherche et à son organisation politique et économique.